Le mot Aranha signifie « Araignée » en portugais. Il peut désigner :

Patronyme 

 Felipa Maria Aranha (c. 1720-c. 1780), cheffe de file quilombola ;
 Luís Aranha (1901-1987), poète brésilien ;
 Thiago Aranha (né en 1981), joueur brésilien de volley-ball.

Toponymes 

 Graça Aranha, municipalité brésilienne située dans l'État du Maranhão.

Autres 
 NHF Almirante Graça Aranha (H-34), navire auxiliaire de la Marine brésilienne.

Voir aussi